Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Реал Мадрид» 110-м в его истории.

Команда 2013/14 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Мадрид» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей 

Last updated: 17 мая 2014Source: RealMadrid.com, LFP.es, LigaBBVA.com, RFEF.es

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Last updated: 16 апреля 2014
Source: Real Madrid

Лига чемпионов УЕФА 2013/14

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Мадрид»
 ФК «Реал Мадрид» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Реал Мадрид
2014